Реча:
 Реча — село в Страшенском районе Молдавии.
 Реча — село в Рышканском районе Молдавии.